Nederlandse personen:
Remco van der Veen (fotomodel) (1973)
Remco van der Veen (voetballer) (1984)